Alor steht für:

 Alor, eine indonesische Insel
 Alor-Archipel, ein indonesischer Archipel
 Alor (Regierungsbezirk), indonesischer Regierungsbezirk
 Alor (Sprache), eine Sprache auf Alor
 Alor Setar, eine Stadt in Malaysia